Ферапонтов монастырь — название русских православных монастырей:

 Лужецкий Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь в городе Можайске Московской области.
 Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь в селе Ферапонтово Вологодской области.
 Ферапонтов Успенский монастырь в селе Боровенск Мосальского района Калужской области